Эппинг — топоним и фамилия.

Топоним 
 Эппинг — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Эппинг — город в графстве Эссекс (Англия).
 Эппинг — станция Лондонского метрополитена в одноимённом городе, на Центральной линии.
 Эппинг — древний лес в Эссексе и северо-восточном Лондоне (Англия).

Фамилия 
 Эппинг, Джон (род. 1983) — канадский кёрлингист.
  (род. 1959) — президент Ганноверского университета.